Las denominaciones Neil o Neill pueden estar referidas o vinculadas a los siguientes artículos de Wikipedia:

Nombre propio o nombre de pila 
 Neil, nombre propio masculino de origen gaélico.

Personas con nombre propio Neil 
 Neil Adams (1958-), deportista británico en yudo.
 Neil Armstrong (1930-2012), también conocido como Neil Alden Armstrong, astronauta estadounidense, primer ser humano que pisó la Luna, y también ingeniero aeroespacial, piloto militar, piloto de pruebas, y profesor universitario. 
 Neil deGrasse Tyson (1958-), astrofísico, escritor y divulgador científico estadounidense.
 Neil Diamond (1941-), también conocido como Neil Leslie Diamond, cantante, compositor, guitarrista, actor y productor estadounidense.
 Neil Gaiman (1960-), también conocido como Neil Richard Gaiman, autor inglés de historietas y escritor de fantasía.
 Neil Giraldo (1955-), también conocido como Neil "Spyder" Giraldo, guitarrista estadounidense distintivo de la banda de Pat Benatar.
 Neil Harris, también conocido como Neil Patrick Harris, actor, cantante, mago, comediante, y director estadounidense.
 Neil James Young (1944-2011), futbolista inglés.
 Neil Jordan (1950-), director de cine irlandés.
 Neil Peart (1952-), también conocido como Neil Ellwood Peart, músico canadiense, además de baterista y letrista.
 Neil Sanderson (1978-), también conocido como Neil Christopher Sanderson, músico canadiense, baterista, corista, y cofundador de la banda Three Days Grace.
 Neil Simon (1927-), también conocido como Marvin Neil Simon, escritor, productor y guionista estadounidense.
 Neil Stephens (1963-), ciclista profesional australiano, actualmente ya retirado.
 Neil Young (1945-), también conocido como Neil Percival Young, músico y compositor canadiense.

Personas con apellido Neil o similar 
 Simon Neil (1979-), también conocido como Simon Alexander Neil, guitarrista y cantante británico.
 Nance O'Neil (1874-1965), también conocida como Nancy O'Neil, actriz teatral y cinematográfica estadounidense, activa en la época del cine mudo.

Personas con apellido Neill 
 Alexander Sutherland Neill (1883-1973), educador progresista escocés, artífice y fundador de la Escuela de Summerhill.

Ficción y personajes de ficción 
 Neil Perry, uno de los personajes de la obra La sociedad de los poetas muertos.

Miscelánea (música) 
 Neil Perry (banda), banda estadounidense screamo de Nueva Jersey.
 Neil Young (álbum), primer álbum de estudio del músico canadiense Neil Young.